Nadala dels infants que no tenen ja casa (Noël des enfants qui n'ont plus de maison) és una nadala, per a veu i piano, composta el desembre de 1915 per Claude Debussy, autor del text i de la música. La partitura es va publicar l'any següent a París per Auguste Durand.

La cançó escrita en plena Primera Guerra Mundial, és una condemna de l'Ocupació de França per Alemanya. Aquesta peça patriòtica fou l'última cançó composta per Debussy.

Història 
Claude Debussy, malalt d'un càncer, durant aquest període componia molt poc, però va decidir escriure aquesta cançó els dies previs a una operació quirúrgica prevista per al 7 de desembre de 1915.

Text 
El text és un prec dels infants francesos, dels orfes i dels que no tenen casa, que demanen al nen Jesús que els vengi (a ells i als nens belgues, polonesos, serbis) infligint un càstig sever als invasors alemanys fent que Jesús no els visiti per Nadal. Per a aquest Nadal, no demanen joguines, sinó el pa per sobreviure i que França guanyi la guerra

Referències

Enllaços externs 
Escoltar la peça

Nadales
Obres de Claude Debussy